Gråbrødre Klosterkirke er navnet på flere danske kirker:
 Gråbrødre Klosterkirke (Odense) – en kirke i Sankt Knuds Sogn i Odense Kommune
 Gråbrødre Klosterkirke (Viborg) – en kirke i Viborg Domsogn i Viborg Kommune